Deux classes de navires de la Marine française ont porté le nom de classe Dévastation :
 la , une classe de quatre batteries flottantes lancées dans les années 1850 ;
 la , une classe de deux cuirassés à coque en fer armés dans les années 1880

Voir aussi 
 Classe Devastation, une classe de cuirassés de la Royal Navy